Claude Fauchet (1530-1602), historien et écrivain français ;
 Claude Fauchet (1744-1793), évêque et révolutionnaire français ;
 Jean Antoine Joseph Fauchet (1761-1834), préfet et député français ;
 Raymond Fauchet (), écrivain français, auteur de roman policier ;
 André Fauchet (1918-2000), ecclésiastique français.